

Persone 
 Alfred de Wailly – filologo classico, lessicografo e insegnante di scuola superiore francese
 Charles De Wailly – architetto e urbanista francese
 Étienne-Augustin de Wailly – poeta e traduttore francese
 Gaston de Wailly – drammaturgo e romanziere francese
 Gustave de Wailly – scrittore e traduttore francese
 Henri de Wailly – storico e docente francese
 Jacques de Wailly – architetto ed urbanista francese
 Jules de Wailly – scrittore francese
 Léon de Wailly – pittore francese
 Léon de Wailly – scrittore, traduttore e librettista francese
 Marie de Wailly – scrittrice francese
 Maurice de Wailly – entomologo
 Natalis de Wailly – archivista, bibliotecario e storico francese
 Noël François de Wailly – grammatico e lessicografo francese
 Pierre-François de Wailly – insegnante di scuola francese

Pagine correlate 
 Wailly 
 Wailly-Beaucamp